Вераза — коммуна в регионе Лангедок-Руссильон
 Вераза (река) — река, протекающая по территории коммуны
 Культура Вераза — археологическая культура позднего неолита и энеолита